3Премия «Золотой орёл» за лучший игровой фильм — вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с первой церемонии 2003 года.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Ника» за лучший игровой фильм

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»